Borkovec oder Bořkovec ist der Familienname folgender Personen:

 Pavel Bořkovec (1894–1972), tschechischer Komponist
 Petr Borkovec (* 1970), tschechischer Dichter, Übersetzer und Kulturredakteur